El término libro apócrifo hace referencia a varios artículos:

 a Evangelios apócrifos;
 a Apócrifos del Antiguo Testamento o pseudoepigráficos;
 en el protestantismo, a los Deuterocanónicos;
 al Intertestamento o  libro intertestamentario.